Krásná Hora bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Krásná Hora, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Krásná Hora, Wüstung in der Gemeinde Stožec, Okres Prachatice
 Krásná Hora nad Vltavou, Stadt im Okres Příbram

siehe auch Krasna Hora, Siedlung städtischen Typs in der Ukraine